Анатолий или Анафалон (I  век) — епископ Медиоланский. День памяти — 24 сентября.

По преданию, святой Анафалон (Anathalon), или Анатолий (Anatole), епископ Миланский, был учеником святого апостола Варнавы, считающегося первым епископом миланским. По благословению учителя святой Анатолий проповедовал в краях миланских, вплоть до города Брешиа, где и умер.

Литература 
 Le vie di Milano, V. Buzzi, C. Buzzi — Ed. Hoepli, 2005

Ссылки 
 Saint Anathlon 

Христианские святые I века
Святые по алфавиту
Католические святые
Святые Ломбардии
Епископы Милана
Умершие в городе Брешиа